Il singolare del torneo di tennis US Indoors 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Chris Evert-Lloyd 6–2, 7–6(4).

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Chris Evert-Lloyd (finale)
 Jo Durie (quarti di finale)
 Andrea Temesvári (primo turno)

 Assente
 Sylvia Hanika (quarti di finale)
 Tracy Austin (secondo turno)
 Assente
 Bonnie Gadusek (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Indoors 1984